Гран-при Мексики 2016 года (официально 2016 Formula 1 Gran Premio de México) — автогонка, девятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1» сезона  года, который прошёл с 28 по 30 октября на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика.

Квалификация 

|}
 Примечания
 1.  Джолион Палмер не участвовал в квалификации. Его участие в гонке было разрешено по решению стюардов.

Источник

Гонка 

|}
 Примечания
 1.  Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс-мл., Даниил Квят получили добавочные 5 секунд к итоговому времени.
 2.  Ромен Грожан Стартовал с пит-лейн в связи с изменением автомобиля в режиме закрытого парка.
 3.  Себастьян Феттель получил добавочные 10 секунд к итоговому времени и 2 штрафных очка.

Источник:

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания 

Гран-при Мексики